Бульский () — польская и украинская фамилия. Известные носители:

 Бульский, Иван Тихонович (1903—1941) — участник гражданской войны, член ВКП(б).
 Бульский, Кшиштоф (1987—2020) — польский шахматист, гроссмейстер (2012).